Belagerung von Charleroi steht für:

 Belagerung von Charleroi (1667) durch Ludwig XIV. während des Devolutionskriegs
 Belagerung von Charleroi (1672) durch den Statthalter Wilhelm von Oranien während des Holländischen Kriegs
 Belagerung von Charleroi (1677) durch Wilhelm von Oranien während des Holländischen Kriegs
 Belagerung von Charleroi (1692) durch Louis François de Boufflers während des Pfälzischen Erbfolgekriegs
 Belagerung von Charleroi (1693) durch Ludwig XIV. während des Pfälzischen Erbfolgekriegs
 Belagerung von Charleroi (1746) durch den Fürsten von Conti während des Österreichischen Erbfolgekriegs
 Belagerung von Charleroi (1794) während des Ersten Koalitionskriegs